La denominación El Cubo puede hacer referencia a:

El Cubo de Don Sancho, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
El Cubo del Vino, un municipio español de la provincia de Zamora, en Castilla y León.
El Cubo de Benavente, un municipio español de la provincia de Zamora, en Castilla y León.
El Cubo, antiguo molino de viento del municipio español de Cuéllar, en la provincia de Segovia, Castilla y León.
The Cube, formato británico game show en inglés.
El Cubo, prisión ficticia de Marvel Comics.
El Cubo, película de terror canadiense y de culto de 1997 cuyo título original en inglés es Cube. Seguida por una secuela y una precuela: El Cubo 2: Hipercubo y El Cubo Cero (Cube 2: Hypercube y Cube Zero).